Il doppio del torneo di tennis Natal Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Otavio Della e Marcelo Saliola che hanno battuto in finale Gastón Etlis e Ricardo Mena 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Otavio Della /  Marcelo Saliola (Campioni)
 Fernon Wibier /  Andres Zingman (quarti di finale)

 Juan-Carlos Bianchi /  Diego del Río (semifinali)
 Fernando Meligeni /  Fabio Silberberg (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Natal Challenger 1994